The Glamorous Life (album) - album van Sheila E.
 The Glamorous Life (single) - single van Sheila E., afkomstig van bovenstaand album